Hooge (Duitsland), een eiland en gemeente in Sleeswijk-Holstein
 Hooge (België), een dorp nabij Ieper